Richard de Normandie est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Richard  de Normandie (v. 930–996), dit « sans Peur », duc de Normandie de 943 à sa mort ;
 Richard II de Normandie (v. 960–1026), dit « l'Irascible », duc de Normandie de 996 à sa mort ;
 Richard III de Normandie (1008–1027), duc de Normandie de 1026 à sa mort ;
 Richard de Normandie (v. 1054–v. 1069/75), fils de Guillaume II de Normandie et de Mathilde de Flandre.